Округ Аллеге́йни () — округ штата Нью-Йорк, США. Население округа на 2000 год составляло 49927 человек. Административный центр округа — город Белмонт.

История 
Округ Аллегейни основан в 1806 году; назван в честь одноимённой реки Аллегейни. Источник образования округа Аллегейни: округ Дженэси.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 678 км², из которых 2 668 км² суша и 10 км² или 0,41 % это водоемы.

Соседние округа 
 Ливингстон (Нью-Йорк) — северо-восток
 Стюбен (Нью-Йорк) — восток
 Поттер (Пенсильвания) — юго-восток
 Маккин (Пенсильвания) — юго-запад
 Катарогас (Нью-Йорк) — запад
 Вайоминг (Нью-Йорк) — северо-запад

Демография 
Согласно переписи населения 2000 года, в округе Аллегейни проживало 49927 человек. По оценке Бюро переписи населения США, к 2009 году население уменьшилось на 1.5%, до 49157 человек. Плотность населения составляла 18.4 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа штата Нью-Йорк